Wolec – kastrowany buhaj, sprzedawany w wieku powyżej 30 miesięcy, osiągają 420–460 kg masy ciała poubojowej. Mięso tej kategorii zwierząt rzeźnych jest towarem szczególnie cenionym.

Bydło